Secchi ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Secchi (1818–1878), italienischer Astronom und Jesuitenpater
 Benedetto Secchi (1831–1883), italienischer Komponist und Sänger
 Dante Secchi (1910–1981), italienischer Ruderer
 Giampietro Secchi (1798–1856), italienischer Jesuit, Archäologe und Epigraphiker
 Luciano Secchi (* 1939), italienischer Comicautor, siehe Max Bunker

Secchi bezeichnet nach Angelo Secchi benannte astronomische Objekte:
 Secchi (Mondkrater) 
 Secchi (Marskrater)
 (4705) Secchi, Asteroid des Hauptgürtels
 Montes Secchi, ein Mondgebirge

SECCHI steht als Akronym für
 SECCHI (Sun Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation), ein Instrumentenpaket der STEREO-Missionen

Siehe auch:
 Secci
 Seki